Команда Эсватини впервые приняла участие на Олимпийских играх в 1972 году. Две последующие Олимпиады были пропущены, и свазилендские спортсмены снова появились на соревнованиях лишь в 1984 году в Лос-Анджелесе. Первое и единственное участие Эсватини в зимних Играх произошло в 1992 году в Альбервиле. Спортсмены Эсватини не завоевали ни одной олимпийской медали.

Ассоциация Эсватини по Олимпийским играм и Играм Содружества была создана в 1972 году.

См.также
 Список знаменосцев Эсватини на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Свазиленд на официальном сайте Олимпийского движения
 Олимпийская ассоциация Свазиленда